GRW steht als Abkürzung für:
 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
 Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
 Flughafen Graciosa (IATA-Code), Flughafen auf der portugiesischen Azoreninsel Graciosa
 Ghirardi-Rimini-Weber-Theorie, eine Kollapstheorie in der Quantenmechanik
 Geräte- und Regler-Werke Teltow
 Gebrüder Reinfurt Würzburg, Hersteller von Kugellagern in Rimpar
 Gemeinderatswahl
 Geh- und Radweg, eine Anlageart für Verkehrsflächen

GrW steht als Abkürzung für:
 Granatwerfer
 GrW 34, siehe Granatwerfer 34
 5 cm leGrW 36, siehe Granatwerfer 36
 kz 8 cm GrW 42, siehe Kurzer 8-cm-Granatwerfer 42
 12 cm GrW 42, siehe Granatwerfer 42

grw steht als Abkürzung für:
 Gweda (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Papua-Neuguinea

Abkürzung